Dracena kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Dracena (kommun), São Paulo, 
 Dracena (ort), São Paulo,

Se även
 Dracaena

Robotskapade Brasilienförgreningar